Таида може бити: 

 Таида, хетера Александра Македонског.
 Таида (музички албум), други албум српске металкор групе Хетера.
 Таида (универзитет) (кин. -{國立臺灣大學, Guólì Táiwān Dàxué}-), краћи назив за Тајвански државни универзитет.
 Таида (роман) Роман Анатола Франса из 1890.